Il nome Ivan Mičurin può riferirsi a diversi personaggi storici:

 Ivan Vladimirovič Mičurin – scienziato russo: agronomo, botanico, e genetista.
 Ivan Fëdorovič Mičurin – architetto russo del XVIII secolo.